Le terme Gobemouche, nom générique de la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO), est le nom, de genre masculin, donné à de nombreuses espèces d'oiseaux de genres variés, appartenant à la famille des Muscicapidae, dans l'ordre des Passériformes. Il existe également les gobemoucherons, qui n'ont rien à voir avec les gobemouches.

Le terme est issu du terme gobe-mouche, parfois encore orthographié gobe-mouches au singulier en français.

Caractéristiques 
Leur habitude d'attraper les insectes au vol leur a valu leur nom et les rend intéressants à observer.

On les retrouve un peu partout autour du monde, et ils sont répandus en Afrique, en Asie et en Océanie. En Europe on ne rencontre que quatre espèces : les Gobemouches gris, noir, à collier et nain.

Ces dernières sont peu colorées, mais leurs homologues exotiques affichent souvent de vives couleurs, où revient notamment le bleu. Ils ont également pour caractéristique un bec court mais largement fendu, avec des vibrisses à sa base, de longues ailes pour de courtes pattes.

Désignation 
Si l'on s'en tient aux noms normalisés affectés par la CINFO, l'appellation « gobemouche » ne désignerait que 123 espèces de 16 genres de la famille des Muscicapidae. Par extension, d'autres espèces plus ou moins proches sont nommées ainsi, par exemple certains stizorhins, ou l'Horizorin de Dohrn. Ils sont un peu l'équivalent des Old World flycatchers anglais.

Listes de gobe-mouches

Les noms normalisés du CINFO 

Si l'on s'en tient aux appellations normalisées de la CINFO, on compte 123 espèces de tisserins :

Gobemouches non normalisés 

Dans le langage des ornithologues, d'autres espèces sont appelées gobemouches, et certaines des espèces précédentes ont d'autres appellations. Certaines de ces appellations sont également des traductions plus ou moins habiles des noms anglais des espèces :
(Liste incomplète)

Genres concernés

Autres gobemouches 
Il existe enfin des espèces ayant « gobemouche » comme dénomination spécifique, comme l'Échenilleur gobemouche (Hemipus picatus) ou le Moucherolle gobemouche (Contopus latirostris).

Voir aussi 
 Gobemoucheron

Notes et références

Notes

Références 

Nom d'oiseau ambigu